Nowy ist der Familienname von:
 Heinz Nowy (* 1941), österreichischer Fußballspieler und -trainer

Nowy (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Nowy (Udmurtien), Siedlung städtischen Typs in der Republik Udmurtien

ländliche Siedlungen:
 in der Republik Adygeja:
 Nowy (Adygeja, Giaginski), im Giaginski rajon
 Nowy (Adygeja, Tachtamukaiski), im Tachtamukaiski rajon
 in der Region Altai:
 Nowy (Region Altai, Kalmanski), im Kalmanski rajon
 Nowy (Region Altai, Perwomaiski), im Perwomaiski rajon
 in der Oblast Archangelsk:
 Nowy (Archangelsk, Konoschski), im Konoschski rajon
 Nowy (Archangelsk, Winogradowski), im Winogradowski rajon
 in der Republik Baschkortostan:
 Nowy (Baschkortostan, Iglinski), im Iglinski rajon
 Nowy (Baschkortostan, Jermekejewski), im Jermekejewski rajon
 in der Oblast Belgorod:
 Nowy (Belgorod)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Nowy (Jaroslawl, Breitowski), im Breitowski rajon
 Nowy (Jaroslawl, Gawrilow-Jamski), im Gawrilow-Jamski rajon
 in der Oblast Kaliningrad:
 Nowy (Kaliningrad), im Rajon Gurjewsk (Eichenkrug, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 in der Republik Kalmückien:
 Nowy (Kalmückien, Kettschenerowski), im Kettschenerowski rajon
 Nowy (Kalmückien, Sarpinski), im Sarpinski rajon
 Nowy (Kalmückien, Tschernosemelski), im Tschernosemelski rajon
 in der Oblast Kaluga:
 Nowy (Kaluga, Duminitschski), im Duminitschski rajon
 Nowy (Kaluga), im Stadtkreis Kaluga
 in der Region Kamtschatka:
 Nowy (Kamtschatka)
 in der Republik Karatschai-Tscherkessien:
 Nowy (Karatschai-Tscherkessien)
 in der Oblast Kemerowo:
 Nowy (Kemerowo, Leninsk-Kusnezki), im Leninsk-Kusnezki rajon
 Nowy (Kemerowo, Nowokusnezki), im Nowokusnezki rajon
 Nowy (Kemerowo, Taschtagolski), im Taschtagolski rajon
 in der Oblast Kirow:
 Nowy (Kirow, Muraschinski), im Muraschinski rajon
 Nowy (Kirow, Santschurski), im Santschurski rajon
 Nowy (Kirow, Sowetski), im Sowetski rajon
 Nowy (Kirow, Sunski), im Sunski rajon
 in der Oblast Kostroma:
 Nowy (Kostroma, Kostromskoi), im Kostromskoi rajon
 Nowy (Kostroma, Ponasyrewski), im Ponasyrewski rajon
 in der Region Krasnodar:
 Nowy (Krasnodar, Abinski), im Abinski rajon
 Nowy (Krasnodar, Beloretschensk), im Stadtkreis Beloretschensk
 Nowy (Krasnodar, Dinskoi), im Dinskoi rajon
 Nowy (Krasnodar), im Stadtkreis Krasnodar
 Nowy (Krasnodar, Krymski), im Krymski rajon
 Nowy (Krasnodar, Pawlowski), im Pawlowski rajon
 Nowy (Krasnodar, Sewerski), im Sewerski rajon
 Nowy (Krasnodar, Timaschewski, Nowoleninskoje), im Timaschewski rajon, Landgemeinde Nowoleninskoje
 Nowy (Krasnodar, Timaschewski, Posselkowoje), im Timaschewski rajon, Landgemeinde Posselkowoje
 in der Region Krasnojarsk:
 Nowy (Krasnojarsk)
 in der Oblast Leningrad:
 Nowy (Leningrad, Slanzewski), im Slanzewski rajon
 Nowy (Leningrad, Tichwinski), im Tichwinski rajon
 in der Oblast Lipezk:
 Nowy (Lipezk)
 in der Republik Mari El:
 Nowy (Mari El, Gornomarijski), im Gornomarijski rajon
 Nowy (Mari El, Medwedewski), im Medwedewski rajon
 in der Oblast Moskau:
 Nowy (Moskau, Jegorjewski), im Jegorjewski rajon
 Nowy (Moskau, Krasnogorski), im Krasnogorski rajon
 in der Oblast Orenburg:
 Nowy (Orenburg, Kuwandykski), im Kuwandykski rajon
 Nowy (Orenburg, Sorotschinski), im Sorotschinski rajon
 in der Region Perm:
 Nowy (Perm)
 in der Region Primorje:
 Nowy (Primorje)
 in der Oblast Rjasan:
 Nowy (Rjasan)
 in der Oblast Rostow:
 Nowy (Rostow, Asowski), im Asowski rajon
 Nowy (Rostow, Martynowski), im Martynowski rajon
 Nowy (Rostow, Wessjolowski), im Wessjolowski rajon
 in der Republik Sacha:
 Nowy (Sacha, Mirninski), im Mirninski ulus
 Nowy (Sacha, Tomponski), im Tomponski ulus
 in der Oblast Saratow:
 Nowy (Saratow, Jerschowski), im Jerschowski rajon
 Nowy (Saratow, Pereljubski), im Pereljubski rajon
 Nowy (Saratow, Rowenski), im Rowenski rajon
 in der Oblast Smolensk:
 Nowy (Smolensk)
 in der Region Stawropol:
 Nowy (Stawropol)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Nowy (Swerdlowsk)
 in der Oblast Tambow:
 Nowy (Tambow)
 in der Republik Tatarstan:
 Nowy (Tatarstan, Mamadyschski), im Mamadyschski rajon
 Nowy (Tatarstan, Tukajewski), im Tukajewski rajon
 in der Oblast Tomsk:
 Nowy (Tomsk)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Nowy (Tscheljabinsk, Bredinski), im Bredinski rajon
 Nowy (Tscheljabinsk, Kisilski), im Kisilski rajon
 Nowy (Tscheljabinsk, Krasnoarmeiski), im Krasnoarmeiski rajon
 in der Republik Tschuwaschien:
 Nowy (Tschuwaschien)
 in der Oblast Tula:
 Nowy (Tula, Leninski), im Leninski rajon
 Nowy (Tula, Uslowski), im Uslowski rajon
 in der Oblast Twer:
 Nowy (Twer, Toropezki), im Toropezki rajon
 Nowy (Twer, Wyschnewolozki), im Wyschnewolozki rajon
 in der Oblast Uljanowsk:
 Nowy (Uljanowsk)
 in der Oblast Wladimir:
 Nowy (Wladimir, Kowrowski), im Kowrowski rajon
 Nowy (Wladimir, Susdalski), im Susdalski rajon
 in der Oblast Wolgograd:
 Nowy (Wolgograd)
 in der Oblast Wologda:
 Nowy (Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki), im Kitschmengsko-Gorodezki rajon
 Nowy (Wologda, Sokolski), im Sokolski rajon

Siehe auch:
 Nowe (Begriffsklärungsseite)
 Nový (Begriffsklärungsseite)